Hayashi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hisakazu Hayashi
 Terutake Hayashi
 Toshio Hayashi
 Y. Hayashi